Agios Sostis (griechisch Άγιος Σώστης ‚Heiliger Sostis‘) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Agios Sostis (Makrakomi), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Makrakomi, Region Mittelgriechenland
 Agios Sostis (Ichalia), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Ichalia, Region Peloponnes
 Agios Sostis (Tripoli), Dorf der Gemeine Tripoli, Region Peloponnes
 Agios Sostis (Tinos), Dorf der Insel und Gemeine Tinos, Region Südliche Ägäis
 Agios Sostis (Mesolongi), ehemaliges Dorf der damaligen Landgemeinde Neochori, Region Westgriechenland
 Agios Sostis (Zakynthos), ehemaliges Dorf der damaligen Gemeinde Laganas auf Zakynthos, Region Ionische Inseln
 Agios Sostis (Insel), unbewohnte Insel in der Bucht von Laganas auf Zakynthos
 Agios Sostis (Sifnos), archäologischer Fundort auf der Kykladeninsel Sifnos